Pouillon (Landes)
 Pouillon (Marne)